Mayu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Mayu, ö, Maluku Utara, 
 Sungai Mayu, vattendrag, Papua, 

Robotskapade Indonesienförgreningar